— манга-ёнкома, автором которой является Мэмэ Хигасияма. Впервые начала публиковаться издательством Takeshobo. Всего выпущено 2 тома. Сам комикс был опубликован на официальном манга-сайте JManga 6 марта 2012 года.

На основе сюжета манги студией Seven был выпущен аниме-сериал, который транслировался по телеканалу TV Saitama с 5 января по 28 марта 2012 года, второй сезон аниме под названием Recorder to Randsell Re транслировался с 4 апреля по 27 июня 2012 года.. Также были выпущены 2 короткие ОVA серии с длительностью по 3 минуты.

Сюжет 

Действие разворачивается вокруг Ацуси и Ацуми Миягава, брата и сестры, которые не выглядят на свой возраст. Ацуси, ученик младшей школы, является акселератом, и его постоянно принимают за взрослого, его сестра Ацуми, напротив, очень маленького роста и окружающие предполагают, что перед ними младшеклассница. Недопонимание приводит к возникновению забавных ситуаций, которые и являются основой сюжета сериала.

Список персонажей 

 Ученик 5 класса начальной школы. Акселерат, рост 180 см. Умеет играть на флейте. Благодаря своему росту постоянно попадает в комичные ситуации, в частности, во время прогулок с одноклассницами его регулярно забирает полиция, принимая за педофила.
 Сэйю: Рётаро Окиаю

 Старшая сестра Ацуси. Очень маленького роста и похожа на младшеклассницу, хотя посещает старшие классы. Постоянно заботится о своём младшем брате.
 Сэйю: Риэ Кугимия

 Одноклассница Ацуми, влюблена в её младшего брата. Сначала не понимала, что Ацуси младшеклассник, и была поражена этим фактом, но отношения к нему не изменила.
 Сэйю: Ая Хирано

 Учительница начальных классов, в том числе и класса, в котором учится Ацуси. Раньше преподавала в школе для девушек и плохо ладит с парнями, в частности с Ацуси. Однако она помогла ему однажды выбраться из полицейского участка.
 Сэйю: Томоэ Тамиясу

 Одноклассница Ацуси, а также его лучшая подруга.
 Сэйю: Ая Утида

 Сосед Ацуси и Ацуми, он очень ленивый и живёт с мамой, потерял работу и девушку. Возраст — 30 лет. Считает себя так называемым NEET.
 Сэйю: Такахиро Сакураи

Список серий аниме

Примечания

Ссылки 
 Обзор и рецензии сериала на сайте anime-planet